Вита́лий Влади́мирович Вицене́ц (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
В 1999 году поступил в Першотравенскую футбольную академию. В 2002 году на одном из детско-юношеских турниров был замечен селекционерами клуба «Шахтёр» (Донецк), которые пригласили его в свою команду. В 12 лет Виталий переехал в Донецк. Во всех возрастных группах Виталий был капитаном. С 2008 года выступает за команду «Шахтёр-2» — дублирующий состав донецкого «Шахтёра». На юношеском чемпионате Европы 2009 Виталий сыграл всего один матч со сборной Словении, в котором получил травму и не смог продолжить дальнейшее выступление на турнире.

20 июня 2013 года перешёл в ФК «Севастополь» на правах аренды.

Виценец завершил карьеру футболиста в 25 лет. Игрок повесил бутсы на гвоздь из-за проблем с коленом и работал футбольным агентом. Летом 2017 года возобновил игровую карьеру в составе «Мариуполя», но в конце 2017 снова повесил бутсы на гвоздь.

В 2021 году стал тренером юношеской команды криворожского «Кривбасса» В июне 2022 г. уволен из команды за поддержку вторжения России на Украину. Переехал в Россию и в июле стал ассистентом Олега Кононова в тульском «Арсенале». 11 января 2023г покинул клуб после отставки Олега Кононова.

Достижения 
 Чемпион Украины: 2010/11
 Обладатель Кубка Украины: 2010/11
 Чемпион Европы среди юношей (до 19): 2009

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Севастополь»
Футбольные тренеры Украины